Call of Juarez (computerspelserie), een computerspelserie van Techland en Ubisoft
Call of Juarez (computerspel), het eerste deel uit bovengenoemde serie